Géraldine Zogu, également appelée Géraldine d'Albanie, princesse d'Albanie, est née le . Géraldine est nommée en hommage à son arrière-grand-mère, la reine Géraldine, épouse de  et reine d'Albanie, qui mourut dix-huit ans avant la naissance de son arrière-petite-fille.

Droits dynastiques au trône d'Albanie 
La succession dynastique au trône d'Albanie est réglée par les articles 50 à 53, et 70 de la constitution du royaume d'Albanie du . En vertu de ces articles, seul un prince mâle issu de la descendance masculine du roi  peut accéder au trône. Cette constitution empêche la montée sur le trône d'Albanie d'une femme, et en conséquence, la princesse Géraldine n'a pas la qualité d'héritière présomptive de son père.

Titres, armoiries et honneurs

Titulature 

 Depuis le  : Son Altesse Royale la princesse Géraldine Zogu.

Honneurs 
  Grand-croix de l'ordre de la Besa ()
  Grand-croix de l'ordre de Skanderbeg ()

Ascendance

Références 

Personnalité féminine albanaise
Grand-croix de l'ordre de Skanderbeg
Naissance en octobre 2020
Naissance à Tirana